Colonia las Granjas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia las Granjas, Delstaten Mexiko, ort, Tianguistenco, 
 Colonia las Granjas, Jalisco, ort, Huejuquilla el Alto, 

Robotskapade Mexikoförgreningar